Stati Uniti d'America
 Inwood – census-designated place della Contea di Polk, Florida
 Inwood – città della Contea di Lyon, Iowa
 Inwood – township della Contea di Schoolcraft, Michigan
 Inwood – census-designated place della Contea di Nassau, New York
 Inwood – census-designated place della Contea di Berkeley, Virginia Occidentale
 Inwood – quartiere di Manhattan, uno dei cinque distretti di New York